Dynamin steht für:

 ein Protein, siehe Dynamine
 einen Ottokraftstoff der Rhenania-Ossag
 einen Stoff, der die Maschine des Theodulos Energeios in der Zukunftsnovelle des deutschen Schriftstellers Carl Grunert aus dem Jahr 1912 antreibt.